Mid-Winter est un îlot revendiquée par la France située dans l'archipel de Pointe Géologie et faisant partie du district de Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Description 

Situé dans le fond de la baie Pierre-Lejay, dans l'est-sud-est du cap André-Prud'homme, il tient son nom du lieu où furent effectuées 
pour la première fois des mesures gravimétriques le matin de la fête de la Midwinter ().

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Notes et références

Liens externes 
 

Île de La Terre-Adélie